Dodge ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Dodge (* 1958), kanadische Kanutin
 Annie Dodge Wauneka (1910–1997), US-amerikanische Politikerin und Aktivistin der Navajo
 Augustus C. Dodge (1812–1883), US-amerikanischer Politiker
 Bernard Ogilvie Dodge (1872–1960), US-amerikanischer Pilzkundler
 Brooks Dodge (1929–2018), US-amerikanischer Skirennläufer
 Carroll William Dodge (1895–1988), US-amerikanischer Pilzkundler
 Charles Dodge (* 1942), US-amerikanischer Komponist
 David Dodge (1910–1974), US-amerikanischer Schriftsteller
 David A. Dodge (* 1943), kanadischer Ökonom
 David Low Dodge (1774–1852), US-amerikanischer Unternehmer
 Edwin V. Dodge (* 1944), kanadischer Eisenbahnmanager
 George Ernest Dodge (1863–1898), US-amerikanischer Maler und Grafiker
 Grace Hoadley Dodge (1856–1914), US-amerikanische Philanthropin
 Grenville M. Dodge (1831–1916), US-amerikanischer Offizier im Bürgerkrieg
 Hazel Dodge, Althistorikerin
 Henry Dodge (1782–1867), US-amerikanischer Politiker
 Henry Percival Dodge (1870–1936), US-amerikanischer Diplomat
 Horace Elgin Dodge (1888–1920), US-amerikanischer Automobilhersteller
 Joe Dodge (1922–2004), amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 Jim Dodge (* 1945), US-amerikanischer Schriftsteller
 John Francis Dodge (1864–1920), US-amerikanischer Automobilhersteller
 Joseph Dodge (1890–1964), US-amerikanischer Banker und Regierungsbeamter
 Mary Mapes Dodge (1831–1905), US-amerikanische Autorin und Herausgeberin von Kinderbüchern und -geschichten
 Matilda Dodge Wilson (1883–1967), US-amerikanische Politikerin
 Nick Dodge (* 1986), kanadischer Eishockeyspieler
 Paul Dodge (* 1958), englischer Rugby-Union-Spieler
 Ray Dodge (1900–1985), US-amerikanischer Mittelstreckenläufer
 Raymond Dodge (1871―1942), US-amerikanischer Neuropsychologe
 William Dodge (1925–1987), US-amerikanischer Bobfahrer
 William E. Dodge (1805–1883), US-amerikanischer Geschäftsmann
 Theodore Ayrault Dodge (1842–1909), US-amerikanischer General der Nordstaaten und Militärhistoriker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dodge (Massachusetts), im Worcester County
 Dodge (Nebraska), im Dodge County
 Dodge (Nevada), im Washoe County
 Dodge (New York), im Chautauqua County
 Dodge (North Dakota), im Dunn County
 Dodge (Oklahoma), im Delaware County
 Dodge (Oregon), im Clackamas County
 Dodge (Texas), im Walker County
 Dodge (Washington), im Garfield County
 Dodge (Wisconsin), im Trempealeau County
 Dodge (Town), Town(ship) im Trempealeau County, Wisconsin
 Fort Dodge (Iowa)

Unternehmen:
 Dodge, US-amerikanischer Fahrzeughersteller (heute Teil von Chrysler)
 Dodge Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1914)
 Dodge & Cox, US-amerikanische Fondsgesellschaft

Sonstiges:
 Mount Dodge, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 Dodge County
 Dodge City (Begriffsklärung)
 Dodge Corner
 Dodge Township